Бухенвальд (концентрационный лагерь)
 Специальный лагерь № 2 в Бухенвальде — лагерь НКВД на месте бывшего концлагеря
 Бухенвальд (лес) — буковый лес южнее Брауншвейга в Германии
 Бухенвальд (стадион) — стадион в Госсау, (Санкт-Галлен, Швейцария)